Royer – miejscowość i gmina we Francji

Osoby o tym nazwisku:
 Arthur Royer –  francuski skoczek narciarski
 Daniel Royer – austriacki piłkarz 
 Jean Royer – francuski polityk, nauczyciel i samorządowiec 

Inne:
 (5208) Royer – planetoida z pasa głównego asteroid